Думурия:
 Думурия — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Думурия — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Кхулна.